

События 
 14 октября — сражение при Суасоне
 Хильперик II бежал от Рагенфреда в Аквитанию. Хлотарь IV умер. Карл Мартелл восстановил Хильперика на троне.
 719—721 — король всех франков Хильперик II.
 719—720 — майордом Нейстрии и Бургундии Карл Мартелл.
 Анастасий II призвал болгар и поднял мятеж против Льва III Исавра. Поражение Анастасия. Все замешанные в заговоре казнены. Казнь Анастасия.

Родились 
 26 июня — Ян-гуйфэй, героиня поэмы великого китайского поэта Бо Цзюйи.

Скончались 
 Гао (правитель Бохая) — военачальник Когурё, основатель и правитель средневекового государства Бохай.
 Иоанн I (герцог Неаполя).
 Пега Мерсийская — отшельница Мерсийская, святая Католической церкви.
 Радбод — король фризов.
 Тарик ибн Зияд — арабский полководец берберского происхождения, завоевавший королевство вестготов.
 Хлотарь IV — король франков.
 Эйнбкеллах — король гэльского королевства Дал Риада.

См. также